Лискино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лискино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Лискино — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Лискино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Лискино — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.